Radovan Somík (né le  à Martin en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1994 avec son club formateur du MHC Martin dans l'Extraliga Slovaque. Il est choisi au quatrième tour, en centième position par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1995. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers chez les Canadiens de Montréal. Il joue deux saisons dans la LNH puis revient en Europe en 2004. Il remporte l'Extraliga tchèque 2010 et 2012 avec le HC Pardubice.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il est champion du monde en 2002.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| MHC Martin || Extraliga slovaque|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1994-1995|| MHC Martin || Extraliga slovaque|| 25|| 3|| 0|| 3|| 39|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1995-1996|| MHC Martin || Extraliga slovaque|| 25|| 3|| 6|| 9|| 8|| 9|| 1|| 0|| 1|| 
|-
| 1996-1997|| MHC Martin || Extraliga slovaque|| 35|| 3|| 5|| 8|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 1997-1998|| MHC Martin || Extraliga slovaque|| 26|| 6|| 9|| 15|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque|| 26|| 1|| 4|| 5|| 6||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 1999-2000|| MHC Martin || 1.liga || 40|| 38|| 28|| 66|| 32||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2000-2001|| HC Zlín|| Extraliga tchèque|| 46|| 15|| 10|| 25|| 22|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| HC Zlín || Extraliga tchèque || 37|| 14|| 14|| 28|| 22|| 11|| 4|| 3|| 7|| 37
|-
| 2002-2003|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 60|| 8|| 10|| 18|| 10|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2003-2004|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 53|| 4|| 10|| 14|| 17|| 10|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2003-2004|| Phantoms de Philadelphie|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2004-2005|| MHC Martin|| 1.liga || 2|| 1|| 0|| 1|| 0||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2004-2005|| HC Vsetín || Extraliga tchèque || 31|| 7|| 16|| 23|| 24||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2004-2005|| Malmö Redhawks || Elitserien|| 8|| 1|| 0|| 1|| 6||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2005-2006|| Severstal Tcherepovets || Superliga|| 37|| 5|| 15|| 20|| 20|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2006-2007|| Severstal Tcherepovets || Superliga|| 54|| 6|| 19|| 25|| 45|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| HC Pardubice || Extraliga tchèque|| 60|| 13|| 11|| 24|| 20||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2008-2009|| HC Pardubice || Extraliga tchèque|| 43|| 13|| 14|| 27|| 8|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| HC Pardubice || Extraliga tchèque|| 49|| 15|| 18|| 33|| 28|| 13|| 6|| 2|| 8|| 4
|-
| 2010-2011|| HC Pardubice || Extraliga tchèque|| 46|| 16|| 15|| 31|| 16|| 9|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2011-2012|| HC Pardubice || Extraliga tchèque|| 35|| 9|| 9|| 18|| 10|| 19|| 6|| 7|| 13|| 6
|-
| 2012-2013|| HC Pardubice || Extraliga tchèque|| 51|| 14|| 15|| 29|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013-2014|| HC Pardubice || Extraliga tchèque||38 ||10 ||8 ||18 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 113|| 12|| 20|| 32|| 27|| 15|| 2|| 2|| 4|| 10

Au niveau international 

| 1995 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 0|| 3|| 2|| ||align="left"|  Médaille d'argent du mondial B
|-
| 1995 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 1|| 0|| 1|| 25|| ||align="left"|  Médaille d'or du mondial B
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1||align="left"| Septième place
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| 2|| +1||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2004 || align="left"| Coupe du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| ||align="left"| Défaite en quart de finale
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| +3||align="left"| Sixième place
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0||align="left"| Treizième place

Références 

Naissance en mai 1977
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du MHC Martin
Joueur du HC Zlín
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Attaquant de hockey sur glace